Amerikai Egyesült Államok
Austin (Arkansas)
Austin (Colorado)
Austin Township (Macon megye, Illinois)
Austin (Chicago, Cook megye, Illinois)
Austin (Indiana)
Austin (Kentucky)
Austin (Minnesota)
Austin (Missouri)
Austin (Nevada)
Austin (Ohio)
Austin (Oregon)
Austin (Pennsylvania)
Austin (Texas)
Austin megye, Texas

Egyéb:
Austin (autómárka)
Austin, Blake Shelton dala, 2001 100 legnagyobb slágerének egyike